Plaats in Indonesië
 Klurahan (Kartoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Klurahan (Ngronggot), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java